Prärie steht für:

 Prärie, nordamerikanische Steppe
 Die Prärie, ein Roman des amerikanischen Schriftstellers James Fenimore Cooper

Siehe auch:
 Prairie